Грэм Дэ́вид Фи́ллипс (; род. 14 апреля 1993, Лагуна-Бич, Калифорния, США) — американский актёр и певец, известный по фильмам «Эван Всемогущий» и «Бен-10: Наперегонки со временем», а также по роли Зака Флоррика в сериале «Хорошая жена».

Биография 
Филлипс родился в Лагуна-Бич, Калифорния. Его отец — Лайн Филлипс, адвокат и бывший судья. Осенью 2012 года Филлипс поступил в Принстонский университет.

Карьера 
В 2007 году Филлипс сыграл в фильме «Эван Всемогущий» со Стивом Кареллом и Морганом Фрименом в главных ролях. В том же году он снялся в фильме «Мальчик в коробке» и сыграл главную роль в фильме «Бен-10: Наперегонки со временем».

С 2009 по 2013 год Филлипс снимался в сериале «Хорошая жена». Кроме того, он снялся в таких сериалах, как «Король Квинса», «Справедливая Эми», «Расследование Джордан» и «Белый воротничок».

Филлипс, вместе с остальными актёрами сериала «Хорошая жена», трижды был номинирован на «Премию Гильдии киноактёров США» за Лучшую мужскую роль в драматическом сериале. Также он получил три номинации на премию Young Artist Award за роль в фильмах «Бен-10: Наперегонки со временем» и «Эван Всемогущий», а также за сериал «Хорошая жена». В 2012 году Филлипс снялся в фильме «Козы» c Дэвидом Духовны и Верой Фармигой, в 2014 году в фильме «Лето на Статен-Айленд», а в 2018 году в фильме Секса не будет!!!.

Филлипс пел в саундтреке к нескольким своим выступлениям. Параллельно с кинокарьерой Филлипс часто выступает на сцене.

Фильмография

Примечания

Ссылки